Ца́лкский язык (самоназв. Бизым дильджя — «наш язык», мусурманджя — «по-мусульмански») — тюркский язык или диалект турецкого языка, на котором говорила часть греков-переселенцев из восточных районов Османской империи в Российскую империю. Относится к западному ареалу огузской группы тюркских языков.

Сведения 
Цалкинские греки будучи выходцами из Османской империи из районов Эрзурума, Хорасана, Басена и Байбурта претерпели там языковую ассимиляцию со стороны тюркских завоевателей. Сами цалкинские греки называют турецкий язык «мусульманским», так как во времена их исхода из Османской империи турки именовались просто «мусульманами».

На этом языке говорили в сёлах исторической области Грузии Триалети (Борчало), а именно в населённых пунктах Цалкского района, Гомарети, в Нижнем Цинцкаро и в Опрети. Язык имеет несколько наречий и относится к анатолийской диалектной зоне старотурецкого языка. В настоящее время употребляется всё реже, вытесняясь русским языком в России и новогреческим языком в Греции и на Кипре.

См. также 
 Урумы

Тюркские языки
Турецкий язык
Языки России
Языки Грузии
Языки Греции